Митько — фамилия.
 Митько, Валерий Брониславович (1941—2022) — советский гидроакустик, доктор технических наук.
 Игумен Серапион (Август Евгеньевич Митько) (род. 1971) — доктор теологии, священнослужитель Русской Православной Церкви.
 Митько, Евгений Николаевич (1931—2007) — писатель и драматург, сценарист.